Andrzej Tarło (zm. po 1532) – chorąży lwowski
 Andrzej Tarło (zm. 1642) – kanonik krakowski, dziekan opatowski, proboszcz tarnowski
 Andrzej (Jędrzej) Tarło – starosta stężycki, poseł na Sejm Repninowski w 1767 roku